Per ferrovia Asti-Castagnole delle Lanze-Bra-Cavallermaggiore s'intende una direttrice ferroviaria Trenitalia che impiega le seguenti linee ferroviarie storiche:
 la Asti – Castagnole delle Lanze della Castagnole – Asti – Mortara.
 la Castagnole delle Lanze – Cavallermaggiore della Alessandria – Cavallermaggiore.